

Toponyme 
 Järvenpää est une ville du sud de la Finlande dans la région d'Uusimaa et la province de Finlande méridionale. 
 Järvenpää, quartier de Lahti en Finlande.
 Järvenpää, village de Eno.
 Järvenpää, quartier de Forssa.
 Järvenpää, village de  Hämeenkoski
 Järvenpää, village de  Jurva
 Järvenpää, village de Juuka
 Järvenpää, village de Juva
 Järvenpää, village de  Lappeenranta.
 Järvenpää, village de Nummi-Pusula.

Patronyme